Cheli è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Chelazzi, Chelini, Chelli, Chellini, Chellino, Chelo, Cheloni, Chelotti, Chelucci, Chieli, Chiella, Chielli, Chiellini, Chiellino, Chiello.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipicamente toscano.

Deriva da un'aferesi del prenome Michele oppure dal prenome Rustichello.

In Italia conta circa 627 presenze.

La variante Chelli è tipicamente toscana; Chellini è prevalentemente fiorentino; Chiella compare sporadicamente in tutta l'Italia peninsulare; Chielli potrebbe essere pugliese; Chiellino è calabrese; Chiello compare nel palermitano; Chelucci è toscano; Chelo è sardo; Cheloni compare nella città metropolitana di Firenze; Chelotti è toscano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani